Гуго (Юг) IV де Кандавен, граф де Сент-Поль (около  — ) — французский феодал, полководец и государственный деятель, автор посланий о Четвёртом крестовом походе. Сын Ансельма, графа де Сент-Поля (ум. 1175), граф де Сент-Поль (1175—1205), сеньор Демотики (1204—1205). Двоюродный брат Пьера Амьенского и Фомы де Фликскура.

Биография 
Родился около 1155 года в родовом замке в Пикардии (Нижняя Лотарингия). Получил традиционное домашнее образование и рыцарское воспитание. По-видимому, владел грамотой и умел читать.

Участвовал в Третьем крестовом походе в составе отряда графа Фландрии Фридриха Эльзасского, отличившись при осаде Акры (1189—1191).

В 1194 году за верную службу получил от короля Филиппа Августа сеньории Пон-Сент-Максанс, Вернёйль и Понпуэн.

С 1202 года являлся участником Четвёртого крестового похода. В хронике Жоффруа де Виллардуэна «Завоевание Константинополя» и одноименной хронике Робера де Клари он не раз упоминается как представитель высшей французской знати, командир одного из отрядов, штурмовавших Константинополь в ходе Четвертого крестового похода в 1203 и 1204 годах, погибший в 1205 году в сражении с болгарами при Адрианополе.

После первого захвата Константинополя крестоносцами в 1203 году отправил во Францию несколько посланий друзьям,  в которых привёл интересные подробности похода на византийскую столицу. Сохранилось всего три письма Сен-Поля, четвёртое утрачено, но цитируется в «Хронике Англии» Ральфа Коггсхоллского.

В 1204 году получил от императора Латинской империи Балдуина город Дидимотихон во Фракии и звание коннетабля.

Семья 
В 1178 года женой Гуго стала Иоланда де Эно, вдова суассонского графа Ива II де Неля, дочь графа Эно Бодуэна IV.
В этом браке родились:
 Елизавета (около 1179—1232), графиня де Сент-Поль с 1205, с 1196 супруга Гоше (Готье) III де Шатильона.
 Эсташия (около 1180—1235), жена Жана II де Неля, шателена Брюгге.

Литература 
 Робер де Клари. Завоевание Константинополя / Пер. и комм. М. А. Заборова. — М.: Наука, 1986. — 174 с. — (Памятники исторической мысли).
 Жоффруа де Виллардуэн. Завоевание Константинополя / Пер. и комм. М. А. Заборова. — М.: Наука, 1993. — 298 с. — (Памятники исторической мысли). — ISBN 5-02-008959-1.
 Филипс Джонатан. Четвертый крестовый поход / Пер. с англ. А. Воскресенской. — М.: ООО «АСТ»; Астрель, 2010. — 509, [3] с. — (Историческая библиотека). — ISBN 978-5-17-057043-0.

Примечания

Ссылки  
 Гуго де Сен-Поль. Послание на Запад (сайт «Восточная литература»)
 NORTHERN FRANCE ARTOIS, BOULOGNE, GUINES, SAINT-POL (генеалогические связи)

Участники Третьего крестового похода
Участники Четвёртого крестового похода
Умершие в 1205 году
Графы де Сен-Поль
Крестоносцы